Turchia
Distretto di Saray – distretto della provincia di Tekirdağ
Distretto di Saray – distretto della provincia di Van